Après l'orage est un film réalisé par Pierre-Jean Ducis, sorti en 1943.
 Après l'orage est un album musical des Sages Poètes de la Rue, sorti en 2002.
 Après l'orage  est une bande dessinée japonaise de Shôko Hidaka.